Septiventer quadridentatus — ископаемый вид жесткокрылых насекомых, единственный в составе монотипических рода Septiventer и семейства Septiventeridae (Scarabaeoidea). Обнаружены в раннемеловых отложениях (около 125 млн лет) Центральной Азии (Yixian Formation, Китай, Liaoning, 41.6° N, 120.8° E).

Описание 
Размер тела 8,50×3,50 мм. Брюшко с 7 стернитами; развиты длинные мезококсальные впадины; усики с 3-члениковой булавой; радиальная ячейка заднего крыла хорошо развита.

Систематика 
Septiventeridae рассматривается как сестринская группа ко всем остальным жукам из надсемейства Scarabaeoidea, с семействами Glaresidae и Trogidae в качестве следующих ближайших ветвей.
Вид Septiventer quadridentatus был впервые описан по отпечаткам в 2013 году немецким колеоптерологом Рольфом Бьютелем (Rolf G. Beutel; Institut fur Spezielle Zoologie und Evolutionsbiologie, Йенский университет имени Фридриха Шиллера, Йена, Германия) и китайскими палеонтологами (Ming Bai, Chung-Kun Shih, Dong Ren & Xing-Ke Yang; Institute of Zoology, Capital Normal University, Пекин, Китай).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Вымершие жесткокрылые
†
Насекомые мелового периода
Фоссилии из меловых отложений Китая
Фоссилии, описанные в 2013 году
†